Ben Goldys właściwie Beniamin Gołdys – polski matematyk, profesor University of Sydney
 Michał Gołdys (1901–1967) – polski działacz komunistyczny, partyzant sowiecki, oficer polityczny ludowego WP, starosta Łomży (1944), oficer UB
 Perla Ismach-Gołdys (1914–?) – polska działaczka komunistyczna pochodzenia żydowskiego, funkcjonariusz UB